Riachuelo (pequeno riacho) pode referir-se a:

 Geografia
 Riachuelo (Rio Grande do Norte) - município no Rio Grande do Norte, Brasil
 Riachuelo (Sergipe) - município em Sergipe, Brasil
 Riachuelo (bairro do Rio de Janeiro) - bairro na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, Brasil
 Riachuelo (Buenos Aires) - rio que forma o limite natural da Cidade Autônoma de Buenos Aires a sul

 Outros
 Batalha Naval do Riachuelo - episódio em 1865 da Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870)
 Combate Naval do Riachuelo - óleo sobre tela pintado por Victor Meirelles em 1872, em exposição no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro
 Encouraçado Riachuelo - encouraçado da Marinha do Brasil
 Lojas Riachuelo - rede de lojas brasileira de departamento
 Riachuelo Football Club - clube de futebol extinto do Rio de Janeiro, Brasil
 Riachuelo Futebol Clube - clube de futebol de Sergipe, Brasil
 Riachuelo Tênis Clube - clube do Rio de Janeiro
 Riachuelo (escola de samba) - escola de samba de Batatais, São Paulo.
S Riachuelo (S-15) - submarino antigo que participou da Segunda Guerra Mundial antes de ser incorporado à flotilha brasileira
S Riachuelo (S-22) - submarino-museu da Marinha do Brasil ancorado no Rio de Janeiro
S Riachuelo (S-40) - primeiro submarino da Marinha fabricado no Brasil.

Desambiguação